Die achte U-17-Fußball-Ozeanienmeisterschaft wurde 1999 in Nadi, Ba und Lautoka, Fidschi, ausgetragen. Das Turnier begann am 1. Mai und endete am 14. Mai 1999. Sieger wurde Australien und qualifizierte sich dadurch für Play-Offs zur U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1999.

Modus 
Die elf Mannschaften spielten in zwei Gruppen eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale.

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Play-Offs 
Da Neuseeland als Gastgeber der U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1999 bereits qualifiziert war, musste Australien als Ozeanienmeister zwei Play-Off-Spielen gegen den Dritten der U-17-Fußball-Asienmeisterschaft 1998, Bahrain, antreten und qualifizierte sich ebenso:

|}

Weblinks 
 Oceania Preliminary Competition for the U-17 World Cup 1999 auf rsssf.com (englisch)

1999
Fußballveranstaltung 1999
Sportveranstaltung in Fidschi
Fußball (Fidschi)
Sport (Nadi, Stadt)
Sport (Ba, Stadt)
Sport (Lautoka)